Natalie Merchant – cantante e musicista e produttrice discografica statunitense
Stephen Merchant – sceneggiatore, regista, attore e comico britannico
Tamzin Merchant – attrice britannica
Vivien Merchant – attrice britannica